Првенство Енглеске у рагбију 1998/99. (службени назив: 1998–99 Allied Dunbar Premiership) је било 12. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Те сезоне учествовало је 14 енглеских рагби клубова.

Из лиге је испао Вест Хартлпул, а титулу је освојио Лестер.

Учесници

Табела

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер 12 173
 Сараценс 9 226
 Бат 7 400
 Нортхемптон 7 175
 Глостер 6 077
 Ричмонд 5 871
 Харлеквинс 5 523
 Воспс 5 495
 Лондон ајриш 4 021
 Њукасл 3 647
 Бедфорд 3 361
 Сејл 3 324
 Лондон шкотиш 2 077
 Вест Харлпул 1 729

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1998.
Рагби у 1999.